Neumannmühle ist der Name folgender Mühlen:

 Neumannmühle (Oderwitz), eine Bockwindmühle in Oderwitz
 Neumannmühle (Sächsische Schweiz), eine Sägemühle in der Sächsischen Schweiz